Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d’Angoulême » :
 Le régiment d'Angoulême (1644-1650)
 Le 
 Le régiment d'Angoulême renommé le  «  d'infanterie de ligne »

Homonymie d'unités militaires